Allium reflexum  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Allium reflexum descrita por F.Dietr. es el  Allium schoenoprasum de L.
Allium reflexum descrita por Boiss. & Reut. es el  Allium chrysantherum de Boiss. & Reut. ex Boiss.

Referencias